Карама́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3108. Всего в состав кантона Караман входит 19 коммун, из них главной коммуной является Караман.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 7243 человека.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Караман на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Караман на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна